Lopes-Curval peut désigner :
 Julie Lopes-Curval (1972-), réalisatrice et scénariste française ;
 Philippe Lopes-Curval (1951-2023), réalisateur, scénariste et dialoguiste français.